

Секретарська сільська рада — сільське поселення, Сердобський район, Пензенська область
 Секретарська сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область

Секретарська сільська рада — колишня сільська рада, Кривоозерський район, Миколаївська область